Primat har flere betydninger:

Primater – en orden inden for pattedyrene
Primat (forrang) – forrang; overhøjhed (f.eks. om paven eller en biskop)
Pavens primat - overhøjheden hos paven ifølge den katolske teologi